Георг Ви́ттиг (; 16 июня 1897, Берлин — 26 августа 1987, Гейдельберг) — немецкий химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии (1979, совместно с Г. Ч. Брауном).

Биография 

Обучался в Тюбингенском (до 1916) и Марбургском (1923—1926) университетах. До 1932 года работал в Марбургском университете. C 1923 доктор. В 1932—1937 профессор Высшей технической школы в Брауншвейге, в 1937—1944 Фрайбургского, в 1944—1956 Тюбингенского и с 1956 Гейдельбергского университетов (с 1967 почётный профессор в отставке).

Исследования посвящены синтезу сложных и труднодоступных органических соединений. Методом литийгалогенного обмена получил (1938) различные литийорганические соединения, в том числе ο-литийфторбензол. Выдвинул (1942) гипотезу об образовании в реакциях с участием ο-литийфторбензола промежуточного короткоживущего соединения — дегидробензола и в последующем подтвердил его существование, синтезировал на его основе многоядерные ароматические соединения, в частности полимеры бензола. Показал, что циклы, содержащие α—β высоконепредельные связи, склонны образовывать полимеры трубчатой или спиралеобразной структуры. Открыл (1942) перегруппировку простых эфиров в спирты под действием фениллития (перегруппировка Виттига).

В 1940-х годах поставил задачу создания молекул, в которых 5 органических групп обладают ковалентными связями с элементами V группы периодической таблицы, такими, как азот, фосфор и мышьяк. Получил (1945) соединение, явившееся первым представителем класса илидов — биполярных ионов, в которых положительно заряженный ониевый атом (азота, фосфора и т. п.) ковалентно связан с отрицательно заряженным атомом углерода.

Синтезировал пентафенилфосфор (1952). Осуществил многостадийный синтез фенантренов восстановлением эфиров замещённых 2.2'-дифенилкарбоновых кислот (1958). Открыл (1954) реакцию получения олефинов из карбонильных соединений и алкилиденфосфоранов (реакция Виттига). Открыл (1954) реакцию присоединения фосфинметилиденов к альдегидам и кетонам по двойной углерод-кислородной связи. Эти результаты Виттига нашли широкое применение, например, в промышленном синтезе витамина A, производных витамина D, стероидов и пр.

Синтезировал триптицен (1956). Доказал (1960—1961) промежуточное образование циклоалкинов С5—С7 при окислении соответствующих бис-гидразонов в присутствии высокоактивных компонентов реакции Дильса — Альдера (фенилазида и 2,5-дифеиил-3,4-бензофурана). Установил (1971) методом ядерного магнитного резонанса строение ароматического пропеллана.

Награды и признание 
Член ряда академий наук и научных обществ. Удостоен многочисленных международных наград и отличий.

В том числе: 
 Серебряная медаль университета Хельсинки
1953 —  Германского химического общества
1965 — Премия имени Дэнни Хайнемана
1967 —  по физике и химии
1972 —  Цюрихского университета
1973 — Награда Роджера Адамса Американского химического общества
1975 — 
1979 — Нобелевская премия по химии (За вклад в превращение, соответственно, бор- и фосфорсодержащих соединений в важные реагенты для органического синтеза)

Почётный доктор Сорбонны (1957), Почётный доктор университетов Тюбингена и Гамбурга (1962).

Ссылки 
 Виттиг (Wittig), Георг  // Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: А — Л. — М.: Прогресс, 1992. — С. 286—288.
 Информация на Нобелевском сайте

Химики Германии
Выпускники Марбургского университета
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Почётные граждане Гейдельберга
Преподаватели Гейдельбергского университета
Преподаватели Фрайбургского университета
Преподаватели Марбургского университета
Преподаватели Брауншвейгского технического университета
Члены НСДАП
Члены СА
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены Леопольдины
Иностранные члены Французской академии наук
Члены Баварской академии наук
Лауреаты премии имени Дэнни Хайнемана